Amphilepis diastata är en ormstjärneart som beskrevs av Murakami 1942. Amphilepis diastata ingår i släktet Amphilepis och familjen sköldormstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sköldormstjärnor
diastata